Jailbreak ("evasione dalla prigione" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Jailbreak – film del 1936 diretto da Nick Grinde
 Jailbreak (Macon County Jail) – film del 1997 diretto da Victoria Muspratt

Informatica 
Jailbreak – superamento delle restrizioni d'uso di iPhone, iPad, iPod touch e Apple TV per poter eseguire codice non ordinario
Jailbreak PlayStation – superamento delle restrizioni d'uso imposte da Sony per PlayStation 3

Musica 
Jailbreak – album dei Thin Lizzy del 1976
Jailbreak – singolo dei Thin Lizzy del 1976, dall'album omonimo; cover sono state incise dai Fu Manchu nel 1998, dai Dropkick Murphys nell'album The Meanest of Times, dai Grave Digger nel 2009 nell'album "Ballads Of A Hangman"
Jailbreak – Singolo del 1976 tratto dall'album Dirty Deeds Done Dirt Cheap degli AC/DC
'74 Jailbreak – album degli AC/DC del 1984
 Jailbreak – traccia dell'album Riot! Riot! Upstart degli Agnostic Front del 1999
 Jailbreak – singolo dei Sonic Syndicante del 2005, dall'album Eden Fire

Televisione 
 Jailbreak (Escape from Alcatraz) – episodio di Funky Cops

Videogiochi 
Jail Break – videogioco della Konami